Wilhelm (fullständigt namn Friedrich Wilhelm Victor August Ernst), född 6 maj 1882 i Potsdam, död 20 juli 1951 i Hechingen, var Tyska rikets och Preussens kronprins 1888–1918.

Biografi

1882–1918 
Prins Wilhelm föddes den 6 maj 1882 i sina föräldrars dåvarande residens, Marmorpalatset, beläget i slottsparken Neuer Garten i Potsdam sydväst om Berlin. Han var äldste son till den siste tyske kejsaren Vilhelm II och dennes gemål Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Som de flesta tyska prinsar gjorde Wilhelm sin karriär inom det militära och blev general vid infanteriet. Vid första världskrigets utbrott erhöll han befälet över den 5:e tyska armén med vilken han i krigets inledningsskede vann åtskilliga framgångar på västfronten. Han misslyckades dock med att inta fästningen Verdun såväl 1914 som 1916.

Kronprins Wilhelm gifte sig 1905 i slottskyrkan i Berlins stadsslott på Spreeinsel i centrala Berlin med hertiginna Cecilie av Mecklenburg-Schwerin. bröllopet beskrivs som en spektakulär offentlig demonstration med en konstfullt dekorerad procession genom Brandenburger Tor. Familjen residerade i Kronprinzenpalais i Berlin och från 1916 på slottet Cecilienhof i Potsdam. Äldste sonen Wilhelm (1906-1940) stupade i andra världskriget och Wilhelm efterträddes därför som huvudman för ätten Hohenzollern av sin näst äldste son Louis Ferdinand.

1918–1951 
Efter kriget, efter den tyska revolutionens utbrott i november 1918, gick Wilhelm först, liksom fadern, i landsflykt till Nederländerna, där han bland annat författade memoarboken Erinnerungen (1922). Året därpå återvände han till Tyskland. Han hade planer på att ställa upp som motkandidat till Paul von Hindenburg i presidentvalet 1932 men förbjöds av sin far.

I samband med Adolf Hitlers maktövertagande 1933 deltog han i mars samma år i den högtidliga ceremonin i Garnisonskyrkan i Potsdam ("Potsdamdagen"), där nazisterna ansåg sig markera kontinuiteten med det wilhelminska, andra, och deras eget, s.k. tredje rike.

Efter sin fars bortgång 1941 blev Wilhelm ättens huvudman. Sina anspråk på tronen hade han däremot avstått redan 1918.

Kronprins Wilhelm var mycket intresserad av idrott och var själv aktiv ryttare, bilist, polospelare och bobåkare. Han var också känd som stor kvinnotjusare och hade flera utomäktenskapliga affärer vid sidan av sitt äktenskap (ingånget 1905) med hertiginnan Cecilie av Mecklenburg-Schwerin (1886-1954). Han och Cecilie levde dock alltmer skilda liv från och med 1920-talet och träffades egentligen enbart vid större familjehögtider.

Barn 
 Wilhelm av Preussen (1906–1940), gift morganatiskt med Dorothea von Salviati (1907–1972)
 Louis Ferdinand av Preussen (1907–1994), gift med Kira av Ryssland (1909–1967)
 Hubertus av Preussen (1909–1950), gift 1:o med Maria von Humboldt-Dachroeden (1911–2003) (skilda 1943), gift 2:o med Magdalena av Reuss (1920–)
 Friedrich av Preussen (1911–1966), gift med lady Brigid Guinness (1920–1995)
 Alexandrine av Preussen (1915–1980) ogift, Downs syndrom
 Cecilie av Preussen (1917–1975), gift med Clyde Kenneth Harris (USA)

Anfäder

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 27 juli 1888.

Referenser 
 Wilhelm, Kronprins Wilhelms Minnen, Stockholm 1922
 Zeepvat, Charlotte, From Cradle to Crown: British Nannies and Governesses at the World's Royal Courts, 2006

Noter

Externa länkar

Tyska militärer under 1900-talet
Män
Födda 1882
Avlidna 1951
Preussens prinsar
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Deltagare i slaget vid Verdun
Pretendenter till Tysklands tron
Pretendenter till Preussens tron
Tronföljare som aldrig tillträdde
Alumner från Bonns universitet